

События 

 24 июля — король Сицилии Рожер II разбит мятежниками.
 Аббасиды возвратили себе политическую власть, но только в пределах Нижнего Ирака и Хузистана.
 Король кхмеров Сурьяварман II заключает мирный договор с тямами.
 Китайскими оружейниками был изобретён первый в мире огнемёт.

Россия
 Военный поход Мстислава Владимировича на чудь и литовцев (1131—1132).
 Смерть Великого князя Киевского Мстислава. Начало княжения в Киеве брата Мстислава Великого — Ярополка Владимировича. Начало периода феодальной раздробленности на Руси.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1132 году
 Иоахим Флорский
 Рис ап Грифид

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1132 году
 14 апреля — Мстислав I Владимирович, великий князь киевский.

См. также

Примечания